Список кантри-хитов № 1 2014 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2014 году (данные стали известны заранее, так как публикуются на неделю вперёд).

История 
 В чарте Country Airplay песня «Stay» кантри-группы Florida Georgia Line стала её 4-й на первом месте. В результате дуэт достиг рекордного за все 24 года существования этого радиоэфирного хит-парада показателя, ранее установленного другим кантри-дуэтом Brooks & Dunn (1991-92) — четыре подряд чарттоппера. Но так как 5-й сингл дуэта Brooks & Dunn достиг потом лишь 6-го места («Lost & Found»), то у Florida Georiga Line сохраняется шанс побить и этот рекорд. «Stay» последовал за предыдущими в исполнении дуэта Florida Georiga Line лидерами чарта Country Airplay: «Cruise», «Get Your Shine On» и «Round Here».
 Люк Брайан в 6-й раз возглавил кантри-чарт Hot Country Songs со своим новым синглом «Drink a Beer», посвящённом памяти погибшего брата.
 Блейк Шелтон поставил новый рекорд по числу синглов № 1 подряд в истории основанного на данных Nielsen BDS чарте Billboard Country Airplay chart (который был запущен 20 января 1990). Он в 11-й раз подряд лидирует (и это его 16-й в сумме чарттоппер) с синглом «Doin' What She Likes». Первым всреди этих одиннадцати синглов был хит 2010 года «Hillbilly Bone» (записанный при участии Trace Adkins). Далее по числу синглов подряд на № 1 в кантри-радиочарте Country Airplay следуют: Brad Paisley (10 чарттопперов в 2005—2009 годах), Zac Brown Band (7; 2009-11), Carrie Underwood (6; 2006-08) и Toby Keith (6; 2001-02).
 Сингл «Somethin' Bad» стал 13-м чарттоппером для американской кантри-певицы Кэрри Андервуд и 5-м для Миранды Ламберт в их карьере. Такие успешные женские дуэты были достаточно редки в кантри-истории. С тех пор, как в октябре 1958 года журнал Billboard запустил свой первый мультиформатный кантри-чарт до сих известно только два женских совместных чарттоппера. Долли Партон, Линда Ронстадт и Эммилу Харрис лидировали 16 мая 1987 года с хитом «To Know Him Is to Love Him» и Риба Макинтайр вместе с Линдой Дэвис (Linda Davis) были № 1 с синглом «Does He Love You» (6 ноября 1993 года; Davis приходится матерью Hillary Scott из группы Lady Antebellum).

Примечания
 A^ — Country Songs — суммарный кантри-чарт, с учетом интернет-скачиваний (цифровых продаж), потокового контента и радиоэфиров.
 B^ — Country Airplay — радиоэфирный кантри-чарт (до 20 октября 2012 года был единственным и основным).

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список альбомов № 1 в США в 2014 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2014 году (Billboard)
 Список синглов № 1 2014 года (Великобритания)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart — online version. 

Чарты Billboard 2014 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 в США 2014 года